Jonathan Edwards je lahko:

 Jonathan Edwards (akademik) (1629–1712), ameriški akademik
 Jonathan Edwards (atlet) (1966-), angleški atlet
 Jonathan Edwards (duhovnik) (1615–1681), ameriški duhovnik
 Jonathan Edwards (glasbenik) (1946-), ameriški glasbenik
 Jonathan Edwards mlajši (1745–1801), ameriški teolog
 Jonathan Edwards (politik) (1976-), valižanski politik
 Jonathan Edwards (rektor) (1817–1891), ameriški rektor
 Jonathan Edwards (sankač) (1972-), ameriški sankač
 Jonathan Edwards (teolog) (1703–1758), ameriški teolog